La Nationalliga A 1987/88 fue la 91.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Grupo A

Grupo B

Referencias 
 RSSSF

1988
Fútbol en 1987
Fútbol en 1988
Suiza en 1987
Suiza en 1988